Charz Pierwszy (lub Charz A) – zachodnia część miasta Nałęczowa w województwie lubelskim, w powiecie puławskim (do 1956 samodzielna wieś)
 Charz Drugi (lub Charz B) – południowa część miasta Nałęczowa w województwie lubelskim, w powiecie puławskim (do 1956 samodzielna wieś)